Lacellinopsis är ett släkte av svampar. Lacellinopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lacellinopsis